Fahrgast steht für:

 Benutzer bestimmter Verkehrsmittel, siehe Passagier
 Der Fahrgast, Erzählung von Franz Kafka (1913)
 der Fahrgast, Zeitschrift des Fahrgastverbands Pro Bahn, siehe Pro Bahn #Der Fahrgast

Siehe auch
 Verein Fahrgast (Österreich)